Osoby:
 Alexander Friedrich von Woldeck - niemiecki generał
 Hans Christoph von Woldeck - niemiecki generał

Inne:
 Woldeck – ród

Zobacz też:
 Woldegk